Локални избори у Сјеверној Македонији 2021. су избори одржани 17. октобра 2021. ради избора одборника и градоначелника у 80 општина у Сјеверној Македонији и у Граду Скопљу. Други круг локалних одржан је 31. октобра.

Изборе је 6. августа 2021. расписао предсједник Собрања Талат Џафери. Према календару Државне изборне комисије, рок за подношење кандидатура за одборничке листе и градоначелнике био је 11. септембра 2021. године. Изборна кампања трајала је од 27. септембра до 15. октобра.

У првом кругу градоначелници су изабрани у 34 општине, а у 46 општина и Граду Скопљу потребно је било одржати други круг избора. ВМРО-ДПМНЕ је у првом кругу побиједио у 22, СДСМ у 9, а ДУИ у 3 општине.

Резултати за градоначелнике по општинама 

Извор: ДИК

Напомене

Референце 

 
Избори у Северној Македонији